Makra László (1952) klimatológus, egyetemi tanár
Makra László (?) tornász, 2012-es férfi torna-Európa-bajnokság